Рамазан Асланбекович Борукаев () — советский , академик АН КазССР (1954), доктор геолого-минералогических наук (1954), профессор (1958), заслуженный деятель науки КазССР (1958), лауреат Ленинской премии (1958) и Государственной премии КазССР (1982, посмертно).

Биография 
Рамазан Асланбекович родился  в селе Зильги, Северная Осетия. Умер 9 июля 1967 года в Алма-Ате.

В 1931 году окончил Ленинградский горный институт.

В 1931—1938 годах работал в Казахстанском геологическом управлении. С 1938 года работал в Казахстанском филиале АН СССР.

В 1956 году избран академиком-председателем Отделения минеральных ресурсов АН КазССР.

С 1940 года по 1964 год — заместитель директора Института геологических наук АН КазССР, а с 1964 года по 1967 год — директор Института геологических наук АН КазССР.

Скончался 9 июля 1967 года, похоронен на Центральном кладбище Алма-Аты.

В 1982 году вместе с группой учеников (С. М. Бандалетов, В. Ф. Беспалов, Г. X.Ергалиев, Н. К. Ившин, И. Ф. Никитин) награждён посмертно Государственной премией КазССР за работу «Стратиграфия и палеонтология нижнего палеозоя Казахстана».

Научная деятельность 
Занимался вопросами региональной геологии: стратиграфии, тектоники, вулканизма, составления металлогенических карт.

Избранные труды 
 Допалеозой и нижний палеозой северо-востока Центрального Казахстана (Сары-Арка). — Алма-Ата, 1955.
 Региональная геология: Геология Чингизского геоантиклинория (Ц. Казахстан). — Алма-Ата, 1964.
 Вулканогенные формации северной части Центрального Казахстана. — Алма-Ата: Наука, 1965.
 Земная кора Казахстана. — Алма-Ата: Наука, 1967.
 Избранные труды. — Алма-Ата: Наука, 1970

Награды и премии 
 орден Красной Звезды (10.06.1945)
 Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1958)
 Ленинская премия (1958) — за составление металлогенических карт Центрального Казахстана
 Государственная премия Казахской ССР (1982, посмертно) — за работу «Стратиграфия и палеонтология нижнего палеозоя Казахстана».

Примечания

Литература

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article129064.html Статья в БСЭ]

Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты